Хосе-Энрике-Родо () — небольшой город на юго-западе Уругвая, на территории департамента Сорьяно.

География 
Город находится в юго-восточной части департамента, к западу от гряды Кучилья-дель-Бискочо, на высоте 142 метров над уровнем моря.
Хосе-Энрике-Родо расположен на расстоянии приблизительно 66 километров к юго-востоку от города Мерседес, административного центра департамента и на расстоянии 172 километров к северо-западу от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Мерседес.

История 
Хосе-Энрике-Родо возник как населённый пункт при железнодорожной станции. Получил статус сельского населённого пункта (Pueblo) 12 июня 1924 года. Получил статус малого города (Villa) 17 ноября 1964 года. Топоним связан с именем уругвайского писателя Хосе Энрике Родо.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 2 120 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая